Джим П'ю (; нар. 5 лютого 1964) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (19 червня 1989), переможець турнірів Великого шолома в парному розряді та міксті.
Здобув один одиночний та 22 парні титули туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 37 місце досяг 23 листопада 1987 року. 
Завершив кар'єру 1996 року.

Фінали ATP

Одиночний розряд: 4 (1 титул, 3 поразки)

Парний розряд: 37 (22 титули, 15 поразки)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Мікст

Примітки

Посилання 
 
 
 

Тенісисти США
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Народились 1964
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті